De Duitse voetbalclub 1. FC Magdeburg speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt 1. FC Magdeburg

Statistieken

Europa Cup II (seizoen 1964/65)

Bijgaand een overzicht van de spelers die 1. FC Magdeburg vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1964/65 onder leiding van trainer-coach Ernst Kümmel. De Oost-Duitse formatie werd in de eerste ronde uitgeschakeld door het Turkse Galatasaray SK.

Europa Cup II (seizoen 1973/74)

Bijgaand een overzicht van de spelers die 1. FC Magdeburg onder leiding van trainer-coach Heinz Krügel vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1973/74. De Oost-Duitse formatie wist het toernooi te winnen en rekende in de finale, gespeeld in de Rotterdamse Kuip, af met het AC Milan van trainer Giovanni Trapattoni: 2-0.

UEFA Cup (seizoen 1977/78)
Bijgaand een overzicht van de spelers die 1. FC Magdeburg onder leiding van trainer-coach en oud-international Klaus Urbanczyk vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1977/78. De club uit Oost-Duitsland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door PSV. Op de 1-0 overwinning voor 1. FC Magdeburg volgde een 4-2 zege voor PSV in de thuiswedstrijd in Eindhoven. Voor PSV scoorden Ernie Brandts (2), Wolfgang Seguin (eigen doelpunt) en Harry Lubse.

Europa Cup II (seizoen 1978/79)

Bijgaand een overzicht van de spelers die 1. FC Magdeburg onder leiding van trainer-coach en oud-international Klaus Urbanczyk vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1978/79. De club uit Oost-Duitsland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door TJ Baník OKD Ostrava.

UEFA Cup (seizoen 1990/91)

Bijgaand een overzicht van de spelers die 1. FC Magdeburg onder leiding van trainer-coach Siegmund Mewes vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1990/91. Na winst in de eerste ronde op het Finse RoPS Rovaniemi gingen de Oost-Duitsers onderuit tegen Girondins de Bordeaux.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Oost-Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Europees
Magdeburg